Ли́дия Ивано́ва: Иванова, Лидия Александровна (1903—1924) — артистка балета.
 Иванова, Лидия Гавриловна (род. 1937) — советская спортсменка и тренер по спортивной гимнастике.
 Иванова, Лидия Михайловна (1936—2007) — российская писательница, журналист, актриса и телеведущая.
 Иванова, Лидия Павловна (1915—1979) — дважды Герой Социалистического Труда.